

Chimica 
 XTC – MDMA, una metanfetamina

Codici 
 xtc – codice ISO 639-3 della lingua katcha-kadugli-miri

Musica 
 XTC – gruppo musicale britannico
 XTC – canzone di Edward Elgar del 1930
 XTC – album di Anthony Hamilton del 1996
 XTC  – singolo degli Ashland High del 2012